Les élections régionales de 1994 au Tyrol (Landtagswahl in Tirol 1994) se sont tenues en Autriche dans le land de Tyrol, le . 

1994
Tyrol
Politique en mars 1994